Годетт () — фамилия. Известные носители:

 Годетт, Адам (род. 1996) — американский хоккеист
 Годетт, Мари-Жозефин (1903—2017) — итальянско-американская супердолгожительница